Jumper est un terme anglais signifiant « sauteur ».

Technologie 
 En électronique, un cavalier ou strap (ou jumper en anglais) est un composant qui permet de relier deux broches et ainsi de faire circuler le courant entre les deux.
 Dans le domaine du forage pétrolier, un jumper (terme français préconisé : bretelle) est un raccord flexible ou rigide de l’ordre de quelques dizaines de mètres, qui est installé entre des équipements de production sous-marine (manifold ou collecteur-distributeur, tête de puits…)
 Le Citroën Jumper est une camionnette.
 Un Puddle jumper est un vaisseau interplanétaire dans la série télévisée Stargate Atlantis.

Arts 
 Jumper est un groupe suédois de musique pop actif durant les années 1990.
 Jumper est un roman de science-fiction écrit par Steven Gould en 1992.
 Jumper est un film américain réalisé par Chi Chi LaRue en 1991.
 Jumper est un film américain réalisé par Doug Liman en 2008.
 Jumper est une chanson du groupe de rock américain Third Eye Blind.

Homonymie de titre